Rüben steht für:

 Rüben, eine Pflanzengattung
 Rübe, ein Pflanzenorgan
 Rüben (Ort), ehemaliges Dorf bei Leipzig
 Rüben (Gemeinde Dellach), Ortschaft der Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
Rübe (Begriffsklärung)
Ruben (Begriffsklärung)